Таганка:

 Таганка — историческое название местности в Москве.
 Таганка — народное название «Московского театра на Таганке» — московский театр драмы и комедии.
 Таганка — одна из наиболее известных русских тюремных песен.
 Таганка — Московская губернская уголовная тюрьма.
 Таганка — село, Чугуевский район, Харьковская область, Украина.
 Таганка — река в Чугуевском районе Харьковской области, Украины, левый приток реки Северский Донец.

См. также 
 Таган
 Таганская